Хребет Академии Наук () — горный хребет на Западном Памире в Таджикистане. Хребет простирается в меридиональном направлении на расстояние около 110 км.

Высшая точка хребта Академии Наук — пик Исмоила Сомони (7495 м) — высшая точка Таджикистана. 24 вершины хребта имеют высоту выше 6000 м.

Хребет сложен осадочными и метаморфическими породами палеозоя, отчасти гранитами. Вечные снега, покрывающие хребет Академии Наук, дают питание большому количеству крупных ледников: леднику Федченко, Гармо. Общая площадь оледенения составляет 1500 км².

Хребет был открыт Николаем Корженевским в 1927 году и назван в честь Академии наук СССР.

Примечания 

А
А